La VolleyLigaen 2021-2022, 60ª edizione della massima serie del campionato danese di pallavolo femminile si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 28 aprile 2022: al torneo hanno partecipato sette squadre di club danesi e la vittoria finale è andata per la sesta volta al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto: 
 Regular season, disputata con girone all'italiana, nella quale ogni squadra ha incontrato ciascuna delle altre squadre tre volte: le prime quattro classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, mentre le squadre classificate dal quinto al settimo posto hanno acceduto ai play-off per il 5º posto.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Semifinali e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Finale per il terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare.
 Play-off 5º posto, disputati con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di sei giornate.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di vittorie;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di VolleyLigaen 2021-22 hanno partecipato sette squadre di club danesi. Il  è stato ammesso provenendo dalla 1. Division, mentre il  ha rinunciato a partecipare alla competizione.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto
      Qualificata ai play-off 5º posto

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-off 5º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Premi individuali

Statistiche

Note

Collegamenti esterni
 

VolleyLigaen (femminile)
Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022